Si près de chez vous est une émission de télévision française de réalité scénarisée diffusée pour la première fois sur France 3. Puis sur 13ème Rue et à partir de 2016 sur 6ter, sur NRJ12 en semaine de 2020 à Juin 2022, et le samedi de juin à fin août 2022.
Depuis fin août 2022 la série ne passe plus à la télévision. 
Mais par contre la série est diffusée sur YouTube depuis Juillet 2022 via lien suivant: https://m.youtube.com/channel/UCAXTK_hQPAaec7DRLxNZbPw . Un nouvel épisode est désormais disponible chaque mardi et vendredi à 17h.

L'émission 
Inspirée de faits réels, l'émission relate des affaires de mort violentes pouvant laisser penser à un homicide ou à des tentatives de meurtres, dont les protagonistes ont tous une raison d'être tour à tour suspectés d'en être les auteurs. Le suspense est maintenu jusqu'à ce que l'énigme soit enfin dévoilée à la fin de l'épisode. 

Chaque histoire, écrite et réalisée comme un reportage, est interprétée par des comédiens. Les protagonistes interviennent ponctuellement entre les différentes scènes pour faire part de leur impressions.

Épisodes

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

Liens externes 

Émission diffusée sur France 3
Émission de télévision produite en France
Émission de télévision créée en 2012
Émission de télévision disparue en 2013